

Chimica
 LAS, tensioattivo aica lineare

Codici 
 LAS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Las Vegas, Stati Uniti d'America
 las – codice ISO 639-3 della lingua lama (Togo)

Medicina
LAS (Lymphadenopathy syndrome), sindrome linfoadenoaptica, un tempo principale indizio di Sindrome retrovirale acuta (pre-AIDS).

Mitologia 
 Las – personaggio della mitologia greca